Desa Sugihwaras kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 111,00), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,74), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 112,70), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 111,88), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 112,26), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 111,41), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,00), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,89), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,26), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 111,95), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,30, long 111,95), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 112,12), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,01, long 112,43), 
 Desa Sugihwaras (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 112,44), 

Robotskapade Indonesienförgreningar